Smile steht für:
 SMILE (Magazin), ein internationales Magazin multipler Herkunft und Organ des Neoismus
 Smile-Linie, einen Begriff aus dem Nageldesign
 Smile.tv, einen britischen Fernsehsender
 Volatilitäts-Smile
 Smile – Siehst du es auch?, Horror-Thriller von Parker Finn (2022)

Musik:
 Smile (Filmsong), ein von Charlie Chaplin komponiertes Musikstück
 Smile (Band), britische Rockband, Vorläufer von Queen
 Smile.dk, eine schwedische Pop-Gruppe
 Smile (Smile.dk-Album), das Debüt-Album der Band Smile.dk
 Smile (Album), ein unveröffentlichtes Album der Rockgruppe The Beach Boys
 Brian Wilson presents Smile, ein Musikalbum des Musikers Brian Wilson
 Smile (Laura Nyro), ein Album der Sängerin und Songwriterin Laura Nyro
 Smile (Katy-Perry-Album), ein Album der Sängerin Katy Perry
 Smile (Lily-Allen-Lied), die Debütsingle der Popsängerin Lily Allen
 Smile (Star-Search-1-The-Kids-Lied), ein Lied des deutschen Musikprojektes Star Search 1 – The Kids

Ortschaft:
 Smile (Polohy), Dorf in der ukrainischen Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Smile (Korop), Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw, Rajon Korop
 Smile (Romny), Dorf in der ukrainischen Oblast Sumy, Rajon Romny
 Smile (Slowjanoserbsk), Dorf in der ukrainischen Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk

SMILE steht als Abkürzung für:
 Schneller Mehrsystemfähiger Innovativer Leichter Expresszug, ein Hochgeschwindigkeitszug von Stadler Rail
 Small Incision Lenticule Extraction, eine Methode der refraktiven Chirurgie
 Twingo Smile (Small, Intelligent, Light and Efficient), ein sparsamer Pkw-Prototyp aus dem Jahr 1996 auf Basis des Renault Twingo
 Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, eine geplante Weltraummission der ESA
 SMILE (ESA/ESOC), Special Mission Infrastructure Lab Environment, eine Laborumgebung der ESA im europäischen Weltraumkontrollzentrum in Darmstadt

Siehe auch:
 Smiley

Abkürzung